Lovett kan som auktorsförkortning betyda:

 Jon C. Lovett
 J.C. Lovett

Robotskapade auktorsförkortningar